Rabenswalde ist der Name
 einer gräflichen Adelsfamilie und einer Grafschaft, siehe Rabenswalde (Adelsgeschlecht)
 der Burg Rabenswalde bei Wiehe im Kyffhäuserkreis, Thüringen